Nicole Melichar e Anna Smith erano le detentrici del titolo, ma Smith ha deciso di partecipare al torneo di Strasburgo, mentre Melichar ha fatto coppia con Květa Peschke, venendo sconfitta in semifinale da Demi Schuurs e Katarina Srebotnik.

Schuurs e Srebotnik hanno battuto in finale Kirsten Flipkens e Johanna Larsson con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (semifinale)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (finale)

 Demi Schuurs /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Lesley Kerkhove /  Lidziya Marozava (quarti di finale)

Wildcard

 Jule Niemeier /  Lara Schmidt (primo turno)

 Katharina Gerlach /  Lena Rüffer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2018